Patrice Bergeron-Cleary, född 24 juli 1985 i L'Ancienne-Lorette, Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Boston Bruins i NHL.

Han har tidigare spelat för Providence Bruins i AHL; HC Lugano i NLA samt Titan d’Acadie-Bathurst i LHJMQ.

Spelarkarriär
Bergeron blev draftad som 45:e spelare totalt av Bruins 2003. Han var ingen okänd spelare när han gjorde sin NHL–debut inför säsongen 2003–2004. Detta berodde till stor del på hans tidigare dominans som juniorspelare.

Säsongen 2010–2011 vann Bergeron Stanley Cup med Bruins. Han gjorde 6 mål och 14 assist för totalt 20 poäng på 23 matcher i slutspelet. Två av målen kom i den sjunde och avgörande finalmatchen mot Vancouver Canucks som Bruins vann med 4–0.

Säsongen 2011–2012 vann Bergeron Selke Trophy som NHL:s bäste defensive forward.

Han har även hunnit med landslagsspel, där han har vunnit fyra guldmedaljer, VM 2004, JVM 2005, OS 2010 och OS 2014. Han anslöt sig till trippelguldklubben efter Stanley Cup-segern 2011 (VM, OS och Stanley Cup).

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Patrice Bergeron NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Patrice Bergeron hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1985
Levande personer
Idrottare från staden Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Gouverneurs de Sainte-Foy
Spelare i Blizzard du Séminaire Saint-François
Spelare i Titan d’Acadie-Bathurst
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare valda av Boston Bruins i NHL Entry Draft
Spelare i Boston Bruins
Världsmästare i ishockey
Spelare i Providence Bruins
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Olympiska guldmedaljörer 2010
Kanadensiska olympiska guldmedaljörer
Stanley Cup-mästare 2011
Vinnare av Frank J. Selke Trophy
Spelare i HC Lugano
Vinnare av King Clancy Memorial Trophy
Vinnare av NHL Foundation Player Award
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Olympiska guldmedaljörer 2014
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Vinnare av Mark Messier Leadership Award
Lagkaptener i Boston Bruins
Spelare som har gjort minst 1000 poäng i National Hockey League